Мјешко IV Пјаст (; 1132 — Краков, 16. мај 1211) био је војвода Шлеске од 1163. до 1173 (са својим братом као савладаром), војвода Раћибожа од 1173. војвода Ополеа од 1202. и од 9. јуна до своје смрти војвода Кракова и велики војвода Пољске. Био је син Владислава II Пјаста и Агнес од Бабенберга.

Породично стабло 

Умрли 1211.
Пјастови